D74 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Nakagawa
 D74 – codice ECO di alcune varianti della difesa neo-Grünfeld, apertura degli scacchi